Pitère : prénom féminin désuet
 Sainte Pitère (sans tiret) est une sainte d'origine espagnole, aussi surnommée Sainte Pexine.
 Église Sainte-Pitère (avec tiret) est une église du Tréhou, qui doit son nom à la sainte d'origine espagnole : Sainte Pitère

Pitere